Hay otros artículos sobre personas con el mismo apellido, ver Sokolov.

Andrei Konstantinovich Sokolov puede referirse a:

 Andréi Konstantínovich Sokolov (1931-2007) - Artista soviético de ciencia ficción.
 Andréi Konstantínovich Sokolov (1941–2015) - Historiador soviético y ruso.